Ozama bezeichnet

 den Fluss Río Ozama in der Dominikanischen Republik
 die Region Ozama (Region) in der Dominikanischen Republik

Siehe auch:
 Osama